Een Sint-Gilliskerk of Sint-Egidiuskerk is een kerk genoemd naar de heilige Gillis of Sint-Egidius.

Nederland
 Sint Aegidiuskerk (Abbenbroek)

België 
 Sint-Gilliskerk (Brugge)
 Sint-Gilliskerk (Chaineux)
 Sint-Gillis-Binnenkerk (Dendermonde)
 Sint-Gillis-Buitenkerk (Dendermonde)
 Sint-Gilliskerk (Fraipont)
 Sint-Gilliskerk (Froidthier)
 Sint-Egidiuskerk (Groot-Bijgaarden)
 Sint-Gilliskerk (Heppenbach)
 Sint-Gilliskerk (Kumtich)
 Sint-Gilliskerk (Lembeke)
 Sint-Gilliskerk (Luik)
 Sint-Gilliskapel (Mulken)
 Sint-Gilliskerk (Rumsdorp)
 Sint-Gilliskerk (Sint-Gillis)
 Sint-Egidiuskerk (Sint-Gillis-Waas)
 Sint-Gilliskerk (Tongeren)

Duitsland 
 Sint-Egidiuskerk (Bad Salzig)
 Sint-Egidiuskerk (Braunschweig)
 Sint-Egidiuskerk (Oschatz)

Frankrijk
 Sint-Gilleskerk (Nieuw-Berkijn)
 Sint-Gilliskerk (Kraaiwijk)
 Sint-Gilliskerk (Waten)

Oostenrijk 
 Dom van Graz

Groot-Brittannië 
 St Giles' Cathedral (Edinburgh)

Zie ook 
 Sint-Gilliskapel (doorverwijspagina)

Gillis